Hodja fra Pjort kan henvise til:

 Hodja fra Pjort – børnebog af Ole Lund Kirkegaard fra 1970
 Hodja fra Pjort (film fra 1985) – dansk film fra 1985 af instruktøren Brita Wielopolska
 Hodja fra Pjort (film fra 2017) – dansk animationsfilm fra 2017, filmen er instrueret af Karsten Kiilerich